Па́вел Могиле́вский:
 Могилевский, Павел Викторович (род. 1980) — российский футболист, тренер.
 Могилевский, Павел Иванович (1780—1840) — губернатор Полтавской губернии (1828—1840).